Crispí, personatge romà exemple de mal poeta
 Crispí, retòric grec 
 Crispí de Làmpsac, escriptor grec 
 Tit Crispí, magistrat romà
 Quinti Crispí, branca de la gens Quíntia.
 Rufi Crispí, cavaller romà prefecte del pretori
 Sant Crispí de Soissons, patró dels sabaters.
 Sant Crispí d'Écija, bisbe l'Écija i màrtir al .